Droesem, depot in wijn
 Sur lie, wijnproductiemethode

Een Noorse achternaam:
 Sophus Lie, Noorse wiskundige, naamgever van de wiskundige termen:
 Lie-groep
 Lie-algebra
 Lie-haak
 Lie-afgeleide
 Trygve Lie, Noorse secretaris-generaal van de Verenigde Naties
 Sigve Lie, Noorse zeiler
 Jonas Lie, Noorse schrijver
 Synnøve Lie, Noorse schaatsster
 Haakon Lie, Noorse politicus
 Kajsa Vickhoff Lie, Noors alpineskiester